Открытый чемпионат Ташкента 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 10 по 17 сентября 2011 года. Турнир начинал азиатскую серию соревнований, проходившую между US Open и итоговым турниром на Бали.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ксения Первак (№ 52 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ксения Первак со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации в одиночном разряде.

Парный разряд

Факты 
 Элени Данилиду выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Виталия Дьяченко с 5й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Узбекистан
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011